Marc-Andrea Hüsler era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Oscar Otte ha sconfitto Lukáš Lacko con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Jordan Thompson (primo turno)
  Jiří Veselý (primo turno)
  Andreas Seppi (secondo turno)
  Yannick Hanfmann  (primo turno)

  Oscar Otte (campione) 
  Tomáš Macháč (secondo turno) 
  Maxime Cressy (semifinale) 
  Quentin Halys (semifinale)

Qualificati 

  Jonas Forejtek (quarti di finale)
  Otto Virtanen (secondo turno)

  Julian Lenz (secondo turno) 
  Matthias Bachinger (quarti di finale)

Lucky loser 

  Hiroki Moriya (primo turno)

Wildcard 

  Henri Squire (primo turno)
  Mats Rosenkranz (secondo turno)

  Max Hans Rehberg (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Ismaning Challenger 2021